Gobō, ville japonaise.
 Gobo (spectacle), motifs de dessins projetés en ombre chinoise dans une salle de spectacle.
 au Japon, la Grande Bardane (Arctium lappa) est un légume populaire sous le nom de gobo (牛蒡).
 Gobo commune du département du Mayo-Danay dans la région de l'Extrême-Nord au Cameroun.
 Georges Gobo (1876 - 1958), peintre, lithographe et graveur français.

Homonymie de toponyme